

Hagionyme 

 Saint Edme (vers 1175-1240), saint catholique anglais.

Pseudonyme 

 Edme-Théodore Bourg (1785-1852), homme de lettres français.

Notes et références